Дети меньшего бога ():
 «Дети меньшего бога» — пьеса Марка Медоффа 1979 года;
 «Дети меньшего бога» — фильм Рэнды Хейнс 1986 года, экранизация пьесы.